Die Communauté de communes Bassée-Montois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Donnemarie-Dontilly.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

BasseMontois
Gegründet 2014